Stazione di Minami-Sakurai – stazione ferroviaria nella prefettura di Aichi in Giappone
 Stazione di Minami-Sakurai – stazione ferroviaria nella prefettura di Saitama in Giappone